Bifurkace je označení pro bod zvratu na vývojové linii, kdy v důsledku nerovnováhy negativních a pozitivních zpětných vazeb dojde k rozdělení trajektorie vývoje původní kvality v několik nových struktur, které se kvalitativně liší.

 Bifurkace (lékařství) – např. v souvislosti s nervy a nervovou soustavou
 Bifurkace (geografie) – např. v souvislosti s vodními toky (Amazonka se štěpí u města Piedra Lais na dvě ramena)
 Bifurkace (management, technický/technologický vývoj) - rozdělení technického vývoje (výrobky na novém principu) a management firem se rozhoduje, jestli se přeorientovat (riziko slepé uličky) nebo zachovat stávající postupy (např. klasický fotoaparát versus digitální; klasický spalovací motor versus motor s rotačním pístem)
 Bifurkace (matematika) 
 Hopfova bifurkace (metoda analýzy nelineárních dynamických systémů)

Externí odkazy